

Ярославка — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Ярославка — село, Єсільський район, Акмолинська область

Ярославка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Ярославка — присілок, Моргауський район, Чуваська Республіка
 Ярославка — присілок, Тюкалінський район, Омська область

Ярославка — село, Житомирська область, Ружинський район
 Ярославка — село, Одеська область, Саратський район
 Ярославка — село, Хмельницька область, Летичівський район
 Ярославка — село, Черкаська область, Шполянський район
 Ярославка — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Ярославка — зупинний пункт Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці